Le premier gouvernement Édouard Daladier a été le gouvernement de la France du  au

Composition

Politique menée

Annexes

Articles connexes 
 Années 1930 en France

Daladier (1)
1933 en France